Niels Munk Plum er navnet på flere personer:

 Niels Munk Plum (1803-1865) – dansk sognepræst
 Niels Munk Plum (1841-1905) – dansk storkøbmand
 Niels Munk Plum (maler) (1878-1959) – dansk maler
 Niels Munk Plum (biskop) (1880-1957) – dansk teolog, professor og biskop
 Niels Munk Plum (1882-1942) – dansk civilingeniør, far til
 Niels Munk Plum (modstandsmand) (1911-1986) – dansk civilingeniør, modstandsmand og venstrefløjsaktivist